

Geografia
 Ghiacciaio Skelton, in inglese Skelton Glacier – ghiacciaio della Terra della Regina Vittoria in Antartide
 Insenatura di Skelton, in inglese Skelton Inlet – insenatura della costa di Hillary, nella Dipendenza di Ross, sul mare di Ross
Skelton – villaggio e parrocchia civile della Cumbria, in Inghilterra
 Skelton-in-Cleveland – paese della contea del North Yorkshire, in Inghilterra
 Skelton Sinus – struttura geologica della superficie di Titano, satellite di Saturno

Persone
 Debra Skelton, coniugata Wilson (1962) – attrice e doppiatrice statunitense
 Gavin Skelton (1981) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Ike Skelton, propr. Isaac Newton Skelton IV (1931-2013) – politico statunitense
 John Skelton (1460 circa–1529) – poeta inglese
 John Skelton (1988) – ex giocatore di football americano statunitense
 Helen Skelton (1983) – conduttrice televisiva, giornalista e conduttrice radiofonica britannica
 Martha Wayles Skelton Jefferson (1748-1782) – moglie del presidente degli Stati Uniti d'America Thomas Jefferson
 Nick Skelton (1957) – cavaliere britannico
 Red Skelton, nato Richard Bernard Skelton (1913-1997) – attore statunitense di genere comico
 Reginald Skelton (1872-1956) – ingegnere, fotografo ed esploratore britannico
 Robert Skelton (1903-1977) – nuotatore statunitense
 Robin Skelton (1925-1997) – scrittore e poeta britannico naturalizzato canadese
 Sophie Skelton (1994) – attrice britannica
 Will Skelton, propr. William Skelton (1992) – rugbista a 15 australiano

Altro
 The Red Skelton Show – programma televisivo statunitense, trasmesso dal 1951 al 1971

Pagine correlate 
 John Skelton